Farkas Tibor, boldogfai dr. (1883–1940) legitimista politikus, országgyűlési képviselő, huszárezred tartalékos kapitánya.
 Farkas Tibor (1921–1996) ornitológus, ökológus
 Farkas Tibor (1922) állami és Ybl-díjas építész, festőművész
 Farkas Tibor (1929–2003) biokémikus, az MTA tagja
 Farkas Tibor (1942) válogatott gyeplabdázó, edző
 Farkas Tibor (1948) atléta, rövidtávfutó, edző
 Farkas Tibor (1948) újságíró, főszerkesztő
 Farkas Tibor (1949) autóversenyző, gokartversenyző, edző
 Farkas Tibor (1953) építész, belsőépítész, iparművész
 Farkas Tibor (1957) válogatott labdarúgó
 Farkas Tibor (1965) szobrászművész
 Farkas Tibor (1973) író, drámaíró
 Farkas Tibor (1983) labdarúgó-játékvezető